

Cinema 
Il villaggio delle streghe (The Offspring – From a Whisper to a Scream) – film del 1987 diretto da Jeff Burr
Anaconda 3 - La nuova stirpe (Anaconda 3: The Offspring) – film del 2008 diretto da Don E. FauntLeRoy
Offspring – film del 2009 diretto da Andrew van den Houten

Fumetto 
Offspring – personaggio dei fumetti DC Comics

Musica 
 The Offspring – gruppo punk rock statunitense
 The Offspring – album dei The Offspring del 1989

Televisione 
Offspring – serie televisiva australiana
Progenie (Offspring) – episodio della terza stagione di Angel
 La figlia di Data (The Offspring) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation

Altri progetti